Il nuoto ai Giochi del Mediterraneo 1971 ha visto lo svolgimento di 22 gare, 15 maschili e 7 femminili.

Medagliere

Podi

Uomini

Donne

Collegamenti esterni

  Raccolta dei risultati di Smirne 1971 sul sito ufficiale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, cijm.org.gr.

1971
Giochi del Mediterraneo 1971
Giochi del Mediterraneo
Sport ai VI Giochi del Mediterraneo